Перотти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Перотти, Аттилио (род. 1946) — итальянский футболист и тренер.
 Перотти, Диего (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Перотти, Джулио (1841—1901) — немецкий оперный певец.
 Перотти, Никколо (1429—1480) — итальянский писатель.
 Перотти, Джованни Доменико (1761—1825) — итальянский композитор.